El comtat de Sayn fou una jurisdicció feudal del Sacre Imperi Romanogermànic a Francònia, a l'altre costat del Rin al sud-est de Colònia.

Història 
El comtat apareix vers 1139. El comte més notable fou Enric II que el 1223 fou acusat d'orgies satàniques pel gran inquisidor de l'imperi Conrad de Marburg, però fou absolt per una assemblea de bisbes; Conrad no va acceptar el veredicte i va sortir de Magúncia on es trobava retornant a Turíngia, sent assassinat pel camí; es va sospitar dels cavallers d'Enric però no es va poder provar i la investigació fou de fet aparcada tot i les ordes del Papa, degut a les poques simpaties que tenia Conrad. Enric va morir el 1246 i el comtat va passar a la línia de comtes de Sponheim-Eberstein i tot seguit a la línia Sponheim-Sayn el 1261.

El 1283 els dominis de Sponheim-Sayn es van dividir en Sayn i Sayn-Homburg. Aquest segon comtat va durar fins al 1608 quan fou heretat pels comtes de Sayn-Wittgenstein-Sayn. Per manca d'hereus clars de Guillem III de Sayn-Wittgenstein-Sayn, el territori fou annexionat per l'arquebisbe de Colònia de manera temporal. El 1648 després de la pau de Westfàlia que va posar fi a la guerra dels Trenta Anys el país fou dividit en Sayn-Wittgenstein-Sayn-Altenkirchen i Sayn-Wittgenstein-Hachenburg.

llista de comtes

Primera dinastia de Sayn 
 Eberard I 1139-1176
 Enric I 1176-1203
 Eberard II 1176-1202
 Godofreu II, comte de Sponheim, regent 1181-1220
 Enric II 1202-1246
 Joan, comte de Sponheim-Eberstein, regent 1226-1246
 A Sponheim-Eberstein
 Joan 1246-1261
 A Sponheim-Sayn 1261-1283
 Godofreu 1261-1283

Segona dinastia de Sayn 
 Johann I 1283-1324
 Johann II 1324-1359
 Johann III 1359-1403
 Gerhard I 1403-1419
 Dietrich 1419-1452
 Gerhard II 1452-1493
 Gerhard III (a Sayn) 1493-1506 
 Sebastian I (a Frensberg, Nornburg, i Friedenwald) 1493-1498 
 Johann IV 1498-1529
 Johann V (a Sayn i Altenkirchen) 1529-1560 
 Sebastian II (a Homburg) 1529-1573 
 Adolf 1560-1568 
 Heinrich IV 1560-1606 
 Hermann 1560-1571
 Anna Elisabet 1606-1608
 A Sayn-Wittgenstein

Línies de Sayn

Vegeu també 
 Sayn-Homburg
 Sayn-Wittgenstein
 Sayn-Wittgenstein-Berleburg
 Sayn-Wittgenstein-Hachenburg
 Sayn-Wittgenstein-Hohenstein
 Sayn-Wittgenstein-Karlsburg
 Sayn-Wittgenstein-Ludwigsburg
 Sayn-Wittgenstein-Sayn
 Sayn-Wittgenstein-Sayn-Altenkirchen
 Sayn-Wittgenstein-Vallendar
 Sayn-Wittgenstein-Wittgenstein
 Sponheim-Sayn

Referències 
Grafen zu Sayn

Sayn